Broer oder Broër ist der Name von:
Hendrik Broer (* 1950), niederländischer Mathematiker
 Hilde Broër (1904–1987), deutsche Bildhauerin und Malerin
 Ingo Broer (* 1943), deutscher Theologe und Exeget

Siehe auch: 
 Bröer